International Lawn Tennis Challenge 1909 je bil deveti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Challenge

1909 v športu
1909
Šport v Filadelfiji
Šport v Sydneyju